

Toponyme 

 Mahan, une ancienne confédération de 54 petits états qui a existé du . au  dans le sud-ouest de la Corée,
 Mahan, un village d'Iran,
 Mahan Airlines, compagnie aérienne iranienne.

Patronymes 

 Alfred Mahan (1840-1914), amiral, historien et stratégiste naval américain, 
 Hunter Mahan (né en 1982), golfeur américain.

Autres
 Mahan, ancienne langue présumée de la confédération de Mahan, au Sud de la Corée.

Patronyme anglais